Edgar "Yip" Harburg, född Isidore Hochberg 8 april 1898 i New York i New York, död 4 mars 1981 i Hollywood i Los Angeles, Kalifornien, var en amerikansk manusförfattare, sångtextförfattare och kompositör.

Filmmanus
1968 – Finian's Rainbow

 - (Originaltitel: The Wizard of Oz)

Filmmusik
1993 - Star Trek: Deep Space Nine
1943 - Thousands Cheer

Externa länkar

Födda 1898
Avlidna 1981
Amerikanska sångtextförfattare
Amerikanska manusförfattare
Amerikanska kompositörer
Män
Hollywoods svarta lista